Altgrave (em alemão: Altgraf, que significa "velho conde") foi um título nobiliárquico alemão utilizado pelos condes do Baixo Salm a se distinguirem dos Vildgraves e Rhinegraves do Alto Salm, uma vez que o ramo da família dos do Baixo Salm era mais velho.

Títulos de nobreza
Títulos nobiliárquicos do Sacro Império